Plaats in Indonesië
 Sikayu (Buayan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Sikayu (Comal), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java